Stairway To Blackland

Lieux 
Prairies de Blackland
Chaleur (Nouveau-Brunswick)#Toponyme

Fiction 
L'Étonnante Aventure de la mission Barsac#Personnages